SFE steht für:
 Supercritical Fluid Extraction, Extraktionstechnik der analytischen Chemie
 Schule für Erwachsenenbildung (Berlin)
 The Encyclopedia of Science Fiction, ein Online-Nachschlagewerk des Science-Fiction-Genres
 Stapelfehlerenergie
 Sicherungs-, Fernmelde- und Elektrobetriebstechnik bei den Österreichischen Bundesbahnen
 Shanghai Future Exchange
 Schaufenster Elektromobilität
 Wilderness Air (ICAO-Code)

sfe steht für:
 Östliches Subanon (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters Subanon, austronesische Sprache der Subanen auf der Halbinsel Zamboanga von Mindanao, Philippinen

Abkürzung